Niemcy:
 Langenlonsheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Langenlonsheim – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach
 Langenlonsheim-Stromberg – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach